Юзеф Бушко (;  — ) — польский историк.

Биография 
Родился в Дембице (ныне Подкарпатское воеводство). В 1948 году окончил исторической факультет Ягеллонского университета и с 1949 года стался научным работником этого вуза. С 1952 года был тоже преподавателем в Высшей педагогической школе в Кракове (ныне Краковский педагогический университет им. Комиссии Народного Образования), а затем также  Высшей экономическо-гуманистической школе в Бельско-Бяле. В 1968—1975 проректор Ягеллонского университета, в 1978—1981 директор Института истории этого университета. С 1964 редактировал краковский научный журнал Польской АН  («Исторические очерки»), в 1971—1989 входил в состав редакций варшавского исторического журнала Центрального Комитета ПОРП «» («Из поля борьбы»). Умер в Кракове, похоронен на кладбище в Кшешовице.

Научная деятельность 
Доктор (1949), доцент (1955), экстраординарный профессор (1966), ординарный профессор (1974). Он специализировался в истории Королевства Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрии и рабочего движения. Автор в «Польском биографическом словаре» несколько десятков биографии известных людей из Галиции и Лодомерии.

Основные труды 
 Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905—1914 (1956)
 Udział Galicji w rewolucji 1905—1907 (1957), соавтор — Хенрик Добровольский
 Polskie czasopisma socjalistyczne w Galicji (1960)
 Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890—1914 na tle ruchu robotniczego w zachodniej Galicji (1961)
 Die Arbeiterbewegung in Westgalizien bis zur Revolution in Jahre 1917 (1880—1916) (1961)
 Społeczno-polityczne oblicze Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomii galicyjskiej 1869—1914 (1963)
 The Austro-Hungarian Empire and the expropriation of Poles under Prussian domination (1908—1914) (1965)
 Die polnische Revolution von 1905—1907. Die politischen Vorgänge im Königreich Polen im Spiegel der Berichte österreichisch-ungarischer Diplomaten (1966)
 Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich (1967)
 Echa rosyjskich wydarzeń rewolucyjnych 1917 roku w Polsce południowej (1967)
 Dyplomaci austro-węgierscy o wydarzeniach lat 1905-1907 w Królestwie Polskim (1969)
 Historia Polski 1864—1948 (1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
 Zum Wandel der Gesellschaftsstruktur in Galizien und in der Bukowina (1978)
 Die Politik galizischen Polen zur Zeit der Orientkrise (1876—1878) (1978)
 Die polnische Frage und die Orientkrise 1876—1878 (1979)
 Politische Aspekte der Feierlichkeiten zum 200. und 250. Jahrestag des Wiener Entsatzes in Polen (1983)
 Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodniej 1848—1918 (1986)
 De la Russie à la France. La réorientation de la politique polonaise dans les années 1915—1918 (1988), соавтор — Юзеф Лаптос
 Galicja 1859—1914. Polski Piemont? (1989)
 Polnische Sozialisten im Wiener Parlament (1897—1918) (1989)
 Sytuacja polityczna w Galicji (1914—1918) (1991)
 Krakau im politischen und kulturellen Leben der Donaumonarchie (1992)
 Die politische Orientierung der polnischen Gesellschaft vor dem Ausbruch des I. Weltkrieges (1992)
 Udział Polaków w życiu politycznym, naukowym i kulturalnym Wiednia doby konstytucyjnej (1867—1918) (1993)
 Polityka Michała Bobrzyńskiego w kwestii ukraińskiej (1906—1913) (1993)
 Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848—1918 (1996)
 Aktivitäten polnischer Abgeordneter in der Legislative der k.u.k. Monarchie (1905—1914) (1996)
 Österreich Polen 1000 Jahre Beziehungen (1996), соавтор — Уолтер Лейч
 Polskie i ukraińskie ugrupowania polityczne a kwestia żydowska w autonomicznej Galicji (1997)
 Die polnische Politik im österreichischen Reichstag von Kremsier (1848—1849) (1998)
 Od niewoli do niepodległości (1864—1918) (2000)

Примечания

Ссылки 
 Труды в базе Национальной библиотеки Польши
 Труды в базе научных журналов BazHum
 Книги в базе lubimyczytac.pl
 Научная деятельность в базе nauka-polska.pl
 Биография в базе dziejekrakowa.pl
 Биография в базе poczytaj.pl
 Биография в базе Ягеллонского университета
 Биография в базе Краковского педагогического университета

Историки Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Профессора Ягеллонского университета
Преподаватели вузов Польши
Похороненные в Кшешовице